Georg Brack ist der Name folgender Personen:

* Georg Brack (Komponist) († um 1519), deutscher Komponist
 Georg C. Brack (1931–2014), deutscher Ingenieur und Professor für Automatisierungstechnik